Чемпіонат УРСР з футболу 1953 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 5 зонах, участь у змаганнях брали 30 клубів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір 

«Спартак» (Ужгород): Д. Товт, Ю. Гегедши, С. Баран, Г. Лавер, Ф. Ванзел, Й. Егерварі, Т. Лийко, Л. Віханський, А. Сабо, А. Фенцик, Б. Калинів, З. Дьєрфі, Д. Калинич, Й. Бондар, В. Соломонка, В. Ревачко, Й. Тулейбич, В. Гажо, К. Олаг. Тренери — Б. Вейг і В. Радик.

Примітки

Посилання 
 Першість України - 1953  
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат 1953 

53
УРСР
1953 в українському спорті